Aabye ist der Familienname folgender Personen:

 Edgar Aabye (1865–1941), dänischer Tauzieher
 Finn Aabye (* 1935), dänischer Filmproduzent
 Jørgen Emil Aabye (1868–1959), dänischer Maler
 Karen Aabye (1904–1982), dänische Schriftstellerin
 Thomas Aabye (1756–1820), dänischer Autor